Ez a lista az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb városainak listája, népesség szerint, elővárosok nélkül. Az adatok 2011-ből származnak.

Képgaléria

Források

További információk 
United States Government
United States Census Bureau
2010 United States Census
USCB population estimates
United States Office of Management and Budget

Az Amerikai Egyesült Államokkal kapcsolatos listák
Az Amerikai Egyesült Államok települései
Települések listái országok szerint